Audi Talents est un programme d’accompagnement et de soutien à la création émergente de la marque Audi France dans les disciplines de l'art contemporain, du design, du court métrage et de la musique à l'image, créé en 2007.

Chaque année, ce programme est rythmé par le concours Audi Talents Awards, mais également par les grands événements culturels organisés avec ses partenaires.

Cet engagement sociétal répond à un double objectif, soutenir la création artistique et aider Audi à percevoir et comprendre les tendances de demain.

Présentation 
Audi Talents Awards est un engagement d'accompagnement et de soutien à la création émergente et à l'innovation. Le concours récompense chaque année quatre lauréats, sélectionnés par un jury indépendant de six personnalités , et leur donne les moyens de production financiers et humains nécessaires pour réaliser leur projet : une enveloppe budgétaire et une équipe leur sont dédiées pendant un an pour les aider à produire leur projet.

Entièrement gratuit, le concours Audi Talents Awards est ouvert à toute personne majeure, francophone, résidant en France métropolitaine. Il est nécessaire de présenter des projets avant-gardistes, clé de voûte de l'ADN de Audi.

Temporalité 
L'année Audi Talents Awards est rythmée par plusieurs dates clés :
 février : ouverture des concours ;
 avril : clôture des candidatures ;
 mai : annonce des lauréats ;
 juin : événement Art contemporain et design. Exposition du lauréat design de l'année précédente ;
 octobre : exposition du lauréat Art contemporain de l'année précédente ;
 décembre : événement Musique à l'image et court-métrage. Exposition du lauréat musique à l'image de l'année précédente et projection du lauréat court-métrage de l'année précédente.

Chronologie du concours

Édition 2007

Jury 
 Art contemporain :
 Fabrice Bousteau
 Francis Briest
 Loris Gréaud
 Marc-Olivier Wahler
 Design :
 Christophe Pillet
 Laurent Blanc
 Pierre Romanet
 Jean-Michel Wilmotte
 Musique à l'image :
 Béatrice Ardisson
 Maxime Guiguet
 Sébastien Boyer-Chammard
 Jérôme Lateur

Lauréats 
 Art contemporain : Cyprien Gaillard
 Design :
 Sébastien Cordoleani
 Franck Fontana
 Musique à l’image : C2C

Édition 2008

Jury 
Art contemporain :
 Philippe Mayaux
 Guy Boyer
 Guillaume Houzé
 Julie Garimorth
 Design :
 Inga Sempé
 Gérard LAIZE
 Marie-Laure Jousse
 Olivier Wicker
 Musique à l'image :
 Aline Afanoukoé 
 Élizabeth Tchoungui 
 Édouard Rostand
 Christophe Hetier

Lauréats 
 Art contemporain : Wilfrid Almendra
 Design : Benjamin Graindorge
 Musique à l'image : Les cris de Paris

Édition 2009

Jury 
 Art contemporain :
 Agnès Thurnauer 
 Martin Béthenod 
 Philippe Régnier
 Kamel Mennour 
 Design :
 Ora-ïto 
 Alain Lardet
 Elsa Frances
 Chantal Hamaide
 Musique à l'image :
 Olivier Nusse
 Thomas Dutronc 
 Aline Afanoukoé 
 Édouard Rostand
 Court métrage : 
 Jean-Paul Rouve 
 Jean-Marc Barr 
 Olivier Megaton 
 Pascale Faure

Lauréats 
 Art contemporain : : Pierre-Olivier Arnaud
 Design : Marie-Aurore Stiker Metral
 Musique à l'image : Zuzoom
 Court métrage :  Grégory Hervelin

Édition 2010

Jury 
 Art contemporain :
 Jennifer Flay 
 Xavier Veilhan 
 Laurence Picquet
 Laurent Le Bon 
 Design :
 India Mahdavi 
 Alain Lardet
 Marie Kalt
 Béatrice Salmon
 Musique à l'image :
 Olivier Nusse
 Thomas Dutronc 
 Aline Afanoukoé 
 Edouard Rostand
 Court métrage : 
 Florence Ben Sadoun 
 Pascale Faure
 Guillaume Canet 
 Rodolphe Chabrier 
 Thomas Langmann 
 Eric Wojcik

Lauréats 
 Art contemporain : Emilie Pitoiset (Dotation spéciale pour l'ensemble des nominés dont Benjamin Sabatier et Emma Dusong)
 Design : Constance Guisset
 Musique à l'image : Zuzoom
 Court métrage :  Patrick Jean, Manuel Schapira et le Collectif Buffalo Corp

Édition 2011

Jury 
 Art contemporain :
 Bertrand Lavier 
 Jennifer Flay 
 Alexa Fabre
 Marin Karmitz 
 Design :
 Noé Duchaufour-Lawrance 
 Alain Lardet
 Jean-Luc Colonna d’Istriav
 Catherine Geel
 Michel Roset
 Musique à l'image :
 Patrice Leconte 
 Eric Michon 
 Craig Armstrong 
 Guillaume Bouchateau
 Court métrage : 
 Grégoire Lassalle
 Didier Hoarau
 Alain Attal
 Cécile Cassel

Lauréats 
 Art contemporain : Neil Beloufa
 Design : Arnaud Lapierre
 Musique à l'image : Pascal Lengagne
 Court métrage :  Dominique Rocher

Édition 2012

Jury 
 Art contemporain :
 Jennifer Flay 
 Arabelle Reille
 Emma Lavigne
 Mathieu Mercier 
 Design :
 Constance Rubini 
 Julien Lombrail
 Patrick Norguet 
 Alain Lardet
 Musique à l'image :
 Catherine Serre
 Alejandra Norambuena-Skira
 Ludovic Bource 
 Ken Yasumoto
 Court métrage : 
 Carmen Chaplin 
 Emmanuel Montamat 
 Antoine Charreyron
 Grégoire Lassalle

Lauréats 
 Art contemporain : : Eric Baudelaire
 Design : Felipe Ribon
 Musique à l'image : Arnaud Astruc et Benjamin Fournier-Bidoz
 Court métrage : Rony Hotin

Édition 2013

Jury 
 Art contemporain, design :
 Ora-ïto 
 Xavier Veilhan 
 Thierry Marx 
 René-Jacques Mayer
 Musique à l'image, court métrage :
 Élodie Bouchez 
 Romain Duris 
 Nicolas Altmayer 
 Guillaume Roussel

Lauréats 
 Art contemporain : Ivan Argote
 Design : Jérôme Dumetz
 Musique à l'image : Laurent Graziani
 Court métrage :  Coralie Fargeat

Édition 2014

Jury 
 Art contemporain, design :
 Daniel Buren 
 Emmanuel Perrotin 
 Maria Wettergren 
 Jean de Loisy 
 Musique à l'image, court-métrage :
 Olivier Dahan 
 Vahina Giocante 
 Stéphane Le Tavernier 
 Elise Luguern

Lauréats 
 Art contemporain : Pauline Bastard
 Design : Alexandre Echasseriau
 Musique à l'image : Thomas Karagiannis
 Court métrage :  Romain Quirot

Édition 2015

Jury 
 Art contemporain : Marc-Olivier Wahler 
 Design : matali crasset 
 Musique à l'image : Vincent Carry
 Court métrage :  Carole Scotta
 Innovative : Ombline Le Lasseur
 Innovative : Corentin Orsini

Lauréats 
 Art contemporain : Bertrand Dezoteux
 Design : Isabelle Daëron
 Musique à l'image : Florent et Romain Bodart
 Court métrage :  Magali Magistry

Édition 2016

Jury 
 Art contemporain : José Manuel Gonçalves 
 Design : Constance Guisset 
 Musique à l'image : Jean-Baptiste de Laubier aka Para One
 Court métrage :  Mathieu Kassovitz
 Innovative : Jérôme Ruskin
 Innovative : Patrice Lamothe

Lauréats 
 Art contemporain : Théodora Barat
 Design : Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage
 Musique à l'image : Romain Benitez
 Court métrage :  Jérôme Blanquet

Les événements culturels 
En partenariat avec des acteurs phares de la scène culturelle comme les D’Days ou la Philharmonie de Paris, le programme Audi talents awards est créateur d’évènements culturels pointus dans les domaines de l’art contemporain, du design mais également de la musique à l’image et du court-métrage.

Résidence secondaire 
En 2013, au MAMO, à la Cité radieuse de Marseille, a lieu la première exposition consacrée aux lauréats Art contemporain et Design du concours Audi Talents Awards. Intitulée « Résidence secondaire », l’exposition, réalisée sous le commissariat de Gaël Charbau et Amélie du Passage, invite les visiteurs à déambuler au sein d'un environnement « domestique » où surgit l'inattendu.

Parapanorama 
En 2014, dans le cadre de son partenariat avec les D'Days, Audi Talents Awards réunit art contemporain et design à travers l'exposition Parapanorama, sous le commissariat de Gaël Charbau, au palais de Tokyo. Une performance collective inédite signée par une trentaine d’artistes et designers de renom (dont matali crasset, Mathieu Mercier…) autour du projet de « connecteurs » de Jérôme Dumetz, lauréat Design en 2013.

Week-end des Musiques à l'image 
Depuis 2012, le Week-end des Musiques à l'image, la grande célébration de la musique à l'image, a lieu fin novembre ou début décembre à Paris. Programmation inédite sur les rapports entre musique et image au cinéma, le Week-end des Musiques à l'image met en lumière jeunes artistes novateurs et grands noms de la profession, le temps de concerts, masterclass et conférences.

Notes et références 

Prix d'art contemporain
Prix de design